

Niemcy 
1 miasto:
 Plön – miasto w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön

1 powiat:
 Plön – powiat w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn

1 zamek:
 Plön